Галицкая — женская форма русской фамилии Галицкий. Известные носительницы:
 Галицкая, Алина Александровна (род. 1993) — российская легкоатлетка.
 Галицкая, Артемизия Георгиевна (1912—1985) — украинская активистка.
 Галицкая, Екатерина Викторовна (род. 1987) — российская легкоатлетка.
 Галицкая, Илона Сергеевна (род. 1995) — украинская певица.
 Галицкая, Ирина Александровна (род. 1932) — российский религиовед и педагог.
 Галицкая, Татьяна Валентиновна — преподаватель музыкального училища при Консерватории имени Чайковского, заслуженная артистка России (1997).Галицкая — название населённых пунктов:

 Россия 
 Галицкая — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Галицкая — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Галицкая — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.